Pfalzbach ist ein Gewässername:

 Pfalzbach (Aisch), linker Zufluss der Aisch in Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Pfalzbach (Dernbach), rechter Zufluss des Dernbachs in Dernbach, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Fallsbach